Glenwood puede hacer referencia a:

Personas 
 Clifford Glenwood Shull (1915 - 2001), físico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Física.

Lugares 
 En Australia:
 Glenwood, en el estado de Nueva Gales del Sur.

 En Canadá:
 Glenwood, en la provincia de Terranova y Labrador.

 En los Estados Unidos:
 Glenwood, en el estado de Alabama.
 Glenwood, en Arkansas.
 Glenwood, en California.
 Glenwood, en Georgia.
 Glenwood, en Illinois.
 Glenwood, en Indiana.
 Glenwood, en Iowa.
 Glenwood, en Hawái.
 Glenwood, en Maryland.
 Glenwood, en Míchigan.
 Glenwood, en Minnesota.
 Glenwood, en Nueva Jersey.
 Glenwood, en Nuevo México.
 Glenwood, en Nueva York.
 Glenwood, en Oregón.
 Glenwood, en Utah.
 Glenwood, en Virginia Occidental.
 Glenwood, en Washington.
 El Cañón Glenwood, en el río Colorado, Colorado.
 El Municipio Glenwood (township), en Nebraska.
 Glenwood City, en Wisconsin.

 En Sudáfrica:
 Glenwood, en la provincia de KwaZulu-Natal.